Ataoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
ata est un nom commun turc qui signifie « père » ou « ancêtre ».

Ata est un prénom turc.

 est un nom de famille turc.

Ataoğlu est un patronyme turc, composé de ata qui signifie « ancêtre » et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Ataoğlu signifie donc « fils de l’ancêtre ».

Patronyme 

  (1923-1984), fondateur d'Orduspor ;
  (1987-) à Arsin, est un footballeur turc ;
  (1964-), homme politique chypriote turc ;
 , (1952-), homme politique turc.

Références

Voir aussi 
 , suffixe à valeur patronymique très fréquent dans les patronymes turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc